Старченково — название населённых пунктов:

Россия 
 Старченково — деревня в Яранском районе Кировской области.

Украина 
 Старченково — в 1948 - 2016 годах название села Темрюк в Никольском районе Донецкой области.